Doña Bárbara se poate referi la:

 Doña Bárbara (roman), roman venezuelan de Rómulo Gallegos
 Doña Bárbara (serial), telenovelă spaniolă bazată pe roman